Francesco Botticini – pittore italiano
 Raffaello Botticini – pittore italiano
 Vittorio Botticini – pittore italiano